

Presentación previa 
La pareja kazaja Andrey Golubev y Yevgueni Koroliov fueron los campeones defensores, pero decidieron no participar en esta edición.

El dúo Jaroslav Pospíšil y Franko Škugor ganaron el título, derrotando a los argentinos Diego Schwartzman y Horacio Zeballos en la final 6–4, 6–4.

Cabezas de serie 
  Diego Schwartzman /  Horacio Zeballos (FINAL)
  Adil Shamasdin /  Artem Sitak (Primera ronda)
  Nicolás Barrientos /  Juan Carlos Spir (Semifinales)
  Sergey Betov /  Alexander Bury (Semifinales)

Cuadro

Enlaces externos 
 

ATP Challenger Tour 2014
Tenis en 2014
Torneos de tenis en tierra batida
Challenger de Marburgo 2014